Ожиганов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ожиганов, Александр Фёдорович (1944—2019) — русский поэт и литературный критик.
 Ожиганов, Владимир Сергеевич (1925—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Ожиганов, Игорь Олегович (род. 1992) — российский хоккеист, защитник.
 Ожиганов, Илья Алексеевич (1911—1984) — Герой Советского Союза.